Belváros est un terme hongrois qui signifie centre-ville en français, et désigne couramment les quartiers historiques des villes en Hongrie et dans les régions de langue hongroise. 
 Belváros : quartier du  arrondissement de Budapest
 Belváros-Lipótváros : autre nom du  arrondissement de Budapest
 Belváros : quartier de Miskolc
 Belváros : quartier de Pécs

Homonymie